Upatnieks ist der Familienname folgender Personen:
 Gunars Upatnieks (* 1983), lettischer Kontrabassist
 Juris Upatnieks (* 1936), lettisch-US-amerikanischer Physiker und Erfinder
 Rolands Upatnieks (1932–1994), lettischer Rennrodler